Sunifredo (? – ?), re, usurpatore, dei Visigoti, per alcuni mesi tra il 692 ed il 693.
Sunifredo I (? – 848), conte d'Urgell, Cerdanya, marchese della marca di Spagna e conte Barcelona, Girona, Osona e Besalú, e duca di Settimania e conte di Narbona, Béziers e Nîmes.
Sunifredo II (circa 870 – 950), conte di Barcellona, Girona e Osona.
 Sunifred, arcidiacono cristiano identificato con l'astronomo Lupito di Barcellona (fl. 984).